El término Angra puede corresponder a:
 Angra, un grupo de metal brasileño;
 angra, un término ya en desuso para designar a una ensenada.

Forma parte también del nombre de varias localidades y establecimientos:
 Angra dos Reis, un municipio brasileño en el estado de Río de Janeiro;
 Angra do Heroísmo, un municipio portugués en las Azores;
 la central nuclear de Angra, en Brasil.